

Pessoas
John Inkster Goodlad

Localidades dos Estados Unidos
Inkster (Dacota do Norte)
Inkster (Michigan)

Desambiguação